Sanbar ist der Familienname folgender Personen:

Elias Sanbar  (* 1947), palästinensischer Politiker, Publizist und Übersetzer
Moshe Sanbar (1926–2012), Gouverneur der israelischen Zentralbank